Lúcio Vergínio Tricosto, cônsul romano em 435 e, provavelmente, em 434 a.C..
 Lúcio Vergínio Tricosto Esquilino, tribuno consular romano em 402 a.C..
 Lúcio Vergínio Tricosto, tribuno consular romano em 389 a.C..

Desambiguações de antropônimos